Mount Little ist der Name folgender Berge in Antarktika:

* Mount Little (Marie-Byrd-Land) in den Ford Ranges
 Mount Little (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains